«Silence» — песня в электронно-танцевальном стиле музыки американского продюсера и диджея Marshmello, записанная при участии американского исполнителя Халида. Авторами песни являются Khalid и Marshmello, который также выступил в роли продюсера трека. Релиз сингла состоялся 11 августа 2017 года на лейбле RCA Records.

История 
1 августа 2017 года Marshmello неожиданно вышел на сцену во время концерта Халида, тем самым намекнув на предстоящее сотрудничество. А 7 августа 2017 Marshmello выложил в Instagram их совместное фото, подписав название песни и дату релиза.

Мнение критиков 
Давид Ришти из Billboard описал песню как «танцевальную балладу, которая является одни из составляющих ингредиентов для подъёма обоих артистов на новую вершину в их успешной карьере». Эрик из EDM Sauce назвал песню «невероятно мощным треком» и описал вокал Халида как «гулкий и внушительный». Он писал, что «после интенсивно растущего и лирического вокала, от Халида мы хотели равномерное впечатляющее падение», но «мы этого не нашли». Алекс Росс из Vice назвал эту песню «лучшей песней у Marshmello» и писал, что Marshmello «схитрил заполучив Khalid и его вокал». Он считает, что по звучанию песня немного похожа на сотрудничество Major Lazer с Джастином Бибером и MØ в «Cold Water». Rolling Stone написал, что у пеcни есть «переменчивый синтезаторный моментальный снимок».  почувствовал, что в песне «смешивается душещипательный R&B с атмосферными электронными звуками». Broadway World описал вокал Халида как «сильный и эмоциональный», и думает, что Marshmello «взял более медленный темп, чем на его обычных жизнерадостных произведениях, чтобы придать песне гладкое и шелковистое звучание, прежде чем начать мгновенноузнаваемые базовые аккорды».

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификация

История релиза

См. также 
 Список танцевальных хитов № 1 в Великобритании 2018 года

Примечания 

Синглы 2014 года
Данс-поп-песни
Синглы RCA Records
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы, возглавлявшие UK Dance Chart
Песни Marshmello
Песни Халида
Синглы, возглавлявшие Billboard Dance/Electronic Songs
Песни, написанные Marshmello
Песни, спродюсированные Marshmello
Песни, написанные Халидом